Guacamayo puede referirse a:

 Los guacamayos (Ara) son un género de aves tropicales de la familia de los loros.
 Los guacamayos eran militares voluntarios distinguidos que existían en el siglo XIX en la ciudad de Cádiz.